Alex Insam (ur. 19 grudnia 1997 w Bressanone) – włoski skoczek narciarski, reprezentant klubu Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Wicemistrz świata juniorów z 2017. Rekordzista Włoch w długości skoku narciarskiego mężczyzn. Medalista mistrzostw Włoch.

Jego siostrą jest Evelyn Insam.

Przebieg kariery 
Jako junior startował również w zawodach w kombinacji norweskiej – w sezonie 2011/2012 trzykrotnie wystąpił w cyklu Alpen Cup. W październiku 2012 w Einsiedeln zadebiutował w cyklu FIS Cup w skokach narciarskich, zajmując 22. i 16. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym wystartował po raz pierwszy w lutym 2015 w Titisee-Neustadt, zajmując 34. pozycję.

Kilkukrotnie zdobywał punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego 2015, w tym za 8. miejsce zajęte 9 sierpnia w Wiśle. Zadebiutował również w Letnim Grand Prix, zajmując między innymi 18. miejsce w jednym z konkursów w Ałmaty. 21 listopada 2015 w Klingenthal wystąpił w konkursie drużynowym Pucharu Świata, w którym reprezentacja Włoch zajęła 11. miejsce. Wystartował również w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, ale nie uzyskał awansu. 31 stycznia 2016 stanął na drugim stopniu podium zawodów Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen.

W sierpniu i wrześniu 2016 dwukrotnie stawał na podium zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego. 4 stycznia 2017 w Innsbrucku zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 44. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym, kończąc go o 2,6 punktu za Viktorem Poláškiem. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 45. i 37. miejsce indywidualnie. 19 marca 2017 w Vikersund po raz pierwszy zdobył punkty Pucharu Świata, zajmując 25. miejsce.

W Letnim Grand Prix 2017 kilkukrotnie zdobywał punkty, zajmując między innymi 6. miejsce we wrześniowych zawodach w Czajkowskim. Wystąpił na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2018, zajmując 27. lokatę indywidualnie. Wystartował również na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, zajmując 45. miejsce na skoczni normalnej, 23. na skoczni dużej i 11. w konkursie drużynowym. W sezonie 2017/2018 dwukrotnie punktował w zawodach Pucharu Świata.

Latem 2018 punktował w sześciu z siedmiu swoich startów indywidualnych w Letnim Grand Prix, najlepszy wynik (11. lokata) notując w Hinterzarten. W sezonie zimowym 2018/2019 dwukrotnie punktował w początkowej fazie sezonu, jednak później notował słabsze wyniki, w dalszej jego części (po zawodach w Predazzo) częściej odpadając w kwalifikacjach niż awansując do konkursu głównego. Na mistrzostwach świata indywidualnie uplasował się na początku piątej dziesiątki (41. na skoczni dużej i 42. na normalnej), a w zmaganiach drużyn mieszanych zajął z Włochami 8. pozycję.

Zarówno w Letnim Grand Prix 2019, jak i w Pucharze Świata 2019/2020 nie punktował. W zimowej rywalizacji ani razu nie przebrnął kwalifikacji, tylko jeden raz biorąc udział w konkursie głównym (w drugim konkursie w Engelbergu, gdzie kwalifikacje się nie odbyły, był 56.) i po zmaganiach w Predazzo przeniósł się do Pucharu Kontynentalnego, gdzie jego najlepszym rezultatem w sezonie 2019/2020 była 20. lokata (drugi konkurs w Predazzo).

W grudniu 2020 w Planicy zajął 40. lokatę w rywalizacji indywidualnej na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. 17 stycznia 2021 w Zakopanem uplasował się na 30. miejscu konkursu Pucharu Świata, punktując w tym cyklu po raz pierwszy od grudnia 2018. W całym sezonie 2020/2021 jeszcze 7 razy wystąpił w głównej części zmagań indywidualnych Pucharu Świata, za każdym razem plasując się w piątej dziesiątce. W lutym 2021 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – odpadł w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej, po czym, razem z całą reprezentacją Włoch, został wycofany z dalszego udziału w tej imprezie ze względu na pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u Jessiki Malsiner i członka sztabu kobiecej kadry Włoch.

W sezonie letnim 2021 występował wyłącznie w zawodach niższej rangi. W sezonie zimowym 2021/2022 tylko dwukrotnie wystąpił w konkursach głównych Pucharu Świata, w obu przypadkach plasując się w piątej dziesiątce. W marcu 2022 w Vikersund wziął udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, zajmując 29. pozycję w konkursie indywidualnym.

Zdobywał medale mistrzostw Włoch: złote w 2015 na skoczni normalnej oraz w 2018, a także srebrne w 2016 na skoczniach normalnej oraz dużej i w 2021 na obiekcie normalnym. oraz brązowy krążek na obiekcie normalnym w 2019.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 24 marca 2017 w serii próbnej przed konkursem indywidualnym na Letalnicy, skacząc na odległość 232,5 metra. Wynik ten jest rekordem Włoch.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Insama na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Insama na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty A. Insama na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Insama na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty A. Insama na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LPK 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018